Chris Basham – calciatore inglese
 Danny Basham – ex wrestler statunitense
 Doug Basham – ex wrestler statunitense
 Tarell Basham – giocatore di football americano statunitense